Синтаксис может означать:

 Синтаксис ( — составление) — раздел грамматики и семиотики, занимается вопросами строения связной речи (знаковых структур); учение о функционировании в речи различных лексико-грамматических классов слов (частей речи).
 Синтаксис (логика) (логический синтаксис) — раздел формальной логики, изучающий правильность построения выражений, безотносительно логических значений этих выражений.
 Синтаксис (программирование) — правила формирования конструкций программ из символов в языках программирования.
 Синтаксис (семиотика) (синтактика) — совокупность отношений между знаками, а также раздел семиотики, изучающий эти отношения.
 Синтаксис (альманах) — самиздатский поэтический альманах, который выпускал А. И. Гинзбург в Москве в 1959—1960 годах.
 Синтаксис (журнал) («Синтаксис: публицистика, критика, полемика») — журнал, издававшийся в Париже в 1978—2001 годах под редакцией Марии Розановой.